José González Alonso (1940-), um religioso espanhol estabelecido no Brasil desde 1965.
José González (cantor) (1978-), um cantor de música indie/folk sueco.
José González Ganoza (1957-1987), um futebolista peruano.
 José "Pepe" González (1939–2009), um artista de histórias em quadrinhos espanhol, famoso por desenhar a personagem Vampirella.